Больє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 175 км на південь від Орлеана, 60 км на південний захід від Шатору.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Больє на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Больє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ендр